

Nom commun

Le nom commun nono peut désigner :
 Un insecte du genre Culicoides, réputé en Polynésie française pour ses morsures douloureuses ;
Le morinda citrifolia ou noni (Morinda citrifolia) est un arbre et un fruit tropical originaire d'Asie ou d'Australie de la famille des Rubiaceae.
La zone "non occupée" par l'Allemagne durant l'occupation et sous administration directe du régime de Vichy.
 Une personne résolument opposée à la société marchande («no-no» de l'expression anglaise No Logo No Mark) et qui serait inspiré par l’ouvrage No logo de Naomi Klein (Actes sud, 2001-2002)
Une personne idiote, au Québec

Nom propre

Toponyme
 Nono, woreda de la zone Illubabor (région Oromia, Éthiopie)
 Nono, woreda de la zone Mirab Shewa (région Oromia, Éthiopie)

Surnom
Nono est un diminutif possible pour les prénoms , Norbert, Arnaud,  ou , Nordine (tous masculins) ou  (féminin) et Noé.
 Norbert Krief, un guitariste/musicien français
 Nozomi Tsuji, une chanteuse japonaise
 Pio Nono, nom donné au pape Pie IX.
 Nono, personnage de l'émission humoristique Groland
 José Antonio Delgado Villar, dit Nono, né le  à Cadix, est un footballeur espagnol qui évolue au poste de milieu de terrain au Real Betis.
 Nono (né en 1949)  est le pseudonyme de Joël Auvin, dessinateur de presse ayant collaboré successivement aux quotidiens Ouest-France et Le Télégramme, et au mensuel Le Peuple Breton.

Patronyme

, nom de plusieurs personnes célèbres ;
Grace Nono, une chanteuse philippine.

Personnages fictifs
Le nom Nono peut aussi désigner :
Nono le petit robot, un personnage du dessin animé Ulysse 31.

Œuvre 
 Nono, une comédie de Sacha Guitry, créée en 1905
 Nono, un roman rustique de Gaston Roupnel (1910)